Суперкубок Румунії з футболу 2007 — 10-й розіграш турніру. Матч відбувся 25 липня 2007 року між чемпіоном Румунії клубом Динамо (Бухарест) та володарем кубка Румунії клубом Рапід (Бухарест).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2007
Румунія
2007 у румунському спорті